Cerny ist der Name folgender Gemeinden in Frankreich:

 Cerny im Département Essonne
 Cerny-en-Laonnois im Département Aisne
 Cerny-lès-Bucy im Département Aisne

Cerny ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Cerny (* 1908), Schweizer Arzt, 1936 Arzt der Centuria Thälmann
 Alfred Cerny (1926–2009), deutscher Schauspieler
 Florian Cerny (* 1946), deutsch-australischer Schauspieler und Opernsänger (Bariton)
 Franz Cerny (1906–1943), deutscher Politiker (KPD, KPD-O) und Widerstandskämpfer
 Gerhard Cerny (* 1944), rumänischer deutschsprachiger Schriftsteller
 Harald Cerny (* 1973),  österreichischer Fußballspieler
 Jochen Cerny (1934–2018), deutscher Historiker
 Marcel Cerny (* 1998), österreichischer Fußballspieler
 Mark Cerny (* 1964), US-amerikanischer Programmierer und Computerspielentwickler
 Michael Cerny (* 1964), deutscher Kommunalpolitiker (CSU)
 Stefan Cerny, österreichischer Opernsänger (Bass)
 Theodor Cerny (1898–1981), österreichischer Steinmetzmeister und Politiker (ÖVP)
 Waldemar Cerny (* 1911), tschechoslowakischer Hochschullehrer, Dirigent und Komponist
 Vlastimil Cerny (* 1963), kanadischer Schwimmer 
 Wolfgang Cerny (* 1984), österreichischer Schauspieler

Siehe auch:
 Černý
 Czerny
 Cserni